Крайко — білоруське і українське прізвище.

 Крайко Олександр Миколайович ( 1934) — вчений.
 Крайко Олексій Іванович (1911—1943) — Герой Радянського Союзу.